

Персоналии 
 Каван, Анна (собственно Хелен Эмили Вудс; 1901—1968) — британская писательница и художник.
 Каван, Иржи (1943—2010) — чехословацкий гандболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Каван, Франтишек (1866—1941) — чешский художник и писатель.

Топонимы 
 Каван — графство в Ирландии
 Каван — город в Ирландии, административный центр графства Каван.
 Каван — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс.

Другое 
 Граф Каван — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии.